L'Âge d'homme peut désigner :
 L'Âge d'homme, un récit autobiographique de Michel Leiris, publié en 1939 et considéré comme son œuvre majeure ;
 L'Âge d'Homme, une maison d'édition suisse.

Voir aussi 
 L'Âge d'homme... maintenant ou jamais !, un film de Raphaël Fejtö, sorti en 2007

Homonymie de titre